Манара:

 Манара, Акилле (1827—1906) — итальянский кардинал.
 Манара, Бруно (1939—2018) — венесуэльский художник и писатель.
 Манара, Мило (род. 1945) — итальянский художник и автор комиксов.
 Манара, Лучано (1825—1849) — итальянский революционер, участник Рисорджименто.
 Манара, Филиппо (1869—1929) — итальянский музыкальный педагог и дирижёр.